In 1928/29 werd het 23ste voetbalkampioenschap gespeeld dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond.

Dit jaar brak er revolutie uit in Noord-Duitsland. De grote clubs vonden dat de vele regionale competities waaraan ook zwakkere teams deelnamen niet goed waren voor het niveau van de grotere clubs. Tien clubs scheidden zich af van de voetbalbond en richtten hun eigen competitie op, Runde der Zehn.

Op 10 maart werd een herstructurering met nipte meerderheid (50,1 %) goedgekeurd voor seizoen 1929/30. De elf competities van de voorgaande jaren werden vervangen door zes nieuwe competities. Door de afscheiding van de topclubs vonden vele competities niet plaats dat seizoen. Er werd wel een eindronde gespeeld waarvoor ook de top zes van de Runde der Zehn geplaatst was.

HSV werd kampioen en plaatste zich zo voor de eindronde om de Duitse landstitel. Vicekampioen Holstein Kiel ging ook naar de eindronde. HSV versloeg Meidericher SV en verloor dan van SpVgg Fürth. Holstein Kiel verloor in de eerste ronde met 1-6 van 1. FC Nürnberg.

Runde der Zehn

Deelnemers aan de eindronde

Eindronde

Voorronde 
De wedstrijden werden op 24 maart en 7 april 1929 gespeeld.

Kwartfinale 
De oorspronkelijke loting van de kwartfinale stuitte op protest waarop de bond een groepsfase voorstelde met acht teams. Na één speeldag werd deze echter ongeldig verklaard en werd op 21 april alsnog de oorspronkelijke kwartfinale gespeeld.

Finaleronde

Play-off

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Noord-Duitse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1928/29